Голлини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голлини, Альфредо (1881—1957) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.
 Голлини, Пьерлуиджи (род. 1995) — итальянский футболист, вратарь.